Žák (Žáková) může znamenat:

 žák
 osoba v dětském věku, na niž se vztahuje povinná školní docházka
 středoškolský student
 Osada Žák – zaniklý soubor staveb v Klánovickém lese v pražské čtvrti Klánovice
 Žáci – viz Skiffle Kontra, hudební skupina bratří Traxlerů

příjmení osob
 Antonín Žák (1909–???) – český politik, poúnorový poslanec za ČSS
 Benedikt Emanuel Žák (Schack; 1758–1826) – česko-německý operní pěvec-tenor, hobojista a hudební skladatel
 David Jan Žák (* 1971) – český básník, spisovatel a novinář
 František Žák – více osob
 Gustav Žák (* 1960) - český hokejista
 Hana Žáková (* 1968) – česká polička, starostka obce Koněšín
 Jan Žák – více osob
 Jaromír Žák (* 1942) – český politik KSČ, ministr financí, poslanec FS za normalizace
 Jaroslav Žák (1906–1960) – český spisovatel, scenárista a humorista
 Jiří Žák – více osob
 Josef Žák (* 1957) – český římskokatolický kněz
 Karel Žák (1887–1963) – český duchovní a pedagog
 Ladislav Žák (1900–1973) – český malíř a architekt
 Ladislav Žák (fotbalista) (* 1988) – slovenský fotbalový záložník
 Ladislav Žák (lední hokejista) (* 1966) – český hokejista
 Lucie Žáková – česká  varhanice
 Martin Žák (* 1969) – český zpěvák, kytarista, publicista, podnikatel a vypravěč
 Michal Žák (* 1978) – meteorolog a moderátor pořadu Předpověď počasí na ČT
 Miloš Žák (1891–1970) – československý generál
 Monika Žáková (* 1963) – česká herečka
 Pavel Žák (* 1941) – český textař
 Petr Žák (* 1983) – český rockový bubeník
 Robert Žák (* 1966) – český fotbalista
 Rudolf Žák (1888–1942) – český učitel a odbojář
 Václav Žák (* 1945) – český disident, politik a publicista
 Václav Žák (malíř) – český naivní malíř
 Vincenc Pavel Žák (1797–1867) – moravský kněz, buditel, spisovatel a překladatel
 Zdeněk Žák – více osob

součást názvů děl
 Podkoní a žák
 Nadaný žák

Související články 
 Žáček
 Žiak
 Žáky
 Žákovice

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení